Федо́товы — семья театральных актеров:
 Федотова, Гликерия Николаевна (рожд. Позднякова; 1846—1925) — российская актриса, заслуженная артистка Императорских театров, народная артистка Республики (1924).
 Федотов, Александр Филиппович (1841—1895) — русский драматург, муж Гликерии Николаевны.
 Их сын, Александр Александрович (1863 / 1864—1909), актёр, педагог, режиссёр.

Театральные династии